Снарк — вымышленное существо из поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка». Оно вызвало к жизни другие понятия:
 Снарк — вымышленное существо из компьютерной игры «Half-Life».
 Снарк — вымышленное полуразумное существо из рассказа Сергея Лукьяненко «Сердце Снарка».
 Путешествие на Снарке (The Cruise of the Snark, 1911) — автобиографическая повесть Джека Лондона.
 «Снарк» — книжная сеть магазинов, созданная в 1994 г.
 SM-62 «Snark» — американская крылатая ракета.
 Снарк — семейство графов.